Slag bij Megiddo (15e eeuw v.Chr.), slag in de 15e eeuw v.Chr.
 Slag bij Megiddo (609 v.Chr.), slag van het Oude Egypte tegen Juda (609 v.Chr.)
 Slag bij Megiddo (1918), slag in de Eerste Wereldoorlog (19-25 september 1918)